

Parelvisser 
Parelvisser, een beroep
Les pêcheurs de perles ("De Parelvissers"), opera van Georges Bizet
De Parelvissers (televisieserie), een Vlaamse fictieserie uit 2006
Parelvisserij, getuigenis van een eilandeconomie, een Werelderfgoed in Bahrein

Parelduiker 
Parelduiken, een bezigheid, zie Parelvisser
Parelduiker, een vogelsoort
De Parelduiker, een literair-historisch tijdschrift

Zie ook 
 Parel (doorverwijspagina)